The Quest steht für:
* The Quest (Roman), Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Richard Sapir
 The Quest (Album), Album der US-amerikanischen Musikgruppe Drexciya
 The Quest, ehemalige britische Zeitschrift der Quest Society
 The Quest (Reality-Show), Reality-Show des Senders ABC
 The Quest – Die Herausforderung, US-amerikanischer Abenteuerfilm, 1996
 The Quest – Die Serie, US-amerikanische Fernsehserie, 2014–2018

The-Quest-Abenteuerfilmreihe, bestehend aus:
 The Quest – Jagd nach dem Speer des Schicksals, 2004
 The Quest – Das Geheimnis der Königskammer, 2006
 The Quest – Der Fluch des Judaskelch, 2008

Siehe auch:
 Quest (Begriffsklärung)